Babakansari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Babakansari (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 108,22), Jawa Barat, 
 Desa Babakansari (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 107,21), Jawa Barat, 
 Desa Babakansari (administrativ by i Indonesien, lat -6,64, long 107,40), Jawa Barat, 
 Kelurahan Babakansari, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar